Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato al torneo di Donec'k.

Il doppio del torneo di tennis Open 88 Contrexéville 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Tereza Mrdeža e Silvia Njirić 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Kristina Barrois /  Kristina Mladenovic (semifinali)
 Séverine Brémond /  Laura Thorpe (Quarti di finale, ritiro)

 Julija Bejhel'zymer /  Renata Voráčová (Campionesse) 
 Stephanie Vogt /  Sandra Zaniewska (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open 88 Contrexéville 2012